Ein Schneeball ist eine Kugel aus Schnee

Schneeball steht auch für
 Schneeball (Gattung), Viburnum, Sträucher mit großen weißen Blütenkugeln 
 Schneeball (Gebäck) aus Mittelfranken/Bayern
 Schneeball Records, Schallplattenlabel aus Deutschland
 Schneeballsystem, sozialer Prozess 

Siehe auch:
 Snowball